Believe:

 Believe — польская рок-группа.

Альбомы 
 Believe — альбом Шер, выпущенный в 1999 году.
 Believe — альбом американской метал-группы Disturbed 2002 года.
 Believe — альбом британской нео-прог группы Pendragon, выпущенный в 2005 году.
 Believe — альбом Димы Билана.
 Believe — альбом Джастина Бибера.

Песни 
 Believe — песня Шер, выпущенная на одноимённом альбоме в 1999 году.
 Believe — песня Димы Билана.
 Believe — песня Элтона Джона, выпущенная на альбоме Made in England в 1995 году.
 Believe — песня группы The Chemical Brothers из альбома Push the Button.
 Believe — первый сингл японской Вижуал-кэй группы Nightmare.